Небога́тов — русская фамилия. Известные носители:

 Небогатов, Анатолий Владимирович (род. 1947) — российский дипломат.
 Небогатов, Николай Иванович (1849—1922) — российский флотоводец, контр-адмирал.